Kāshmar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kāshmar (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Kāshmar, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar